Mayorga (Leyte), een gemeente in de Filipijnse provincie Leyte
 Mayorga (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid